Památný dub letní (Quercus robur) rostl u silnice vedoucí z osady Borek do obce Žehušice asi 1 km severovýchodně od Žehušic v okrese Kutná Hora.
 Výška stromu byla asi 20 m
 Obvod kmene byl asi 370 cm.

Zdravotní stav stromu byl vážný, docházelo k odumírání jednotlivých větví a v roce 2006 byly živé pouze čtyři větve.

V roce 2015 již strom na svém místě nestál.

Památné duby letní v Česku
Památné duby v okrese Kutná Hora
Památné stromy ve Středolabské tabuli
Krajinná památková zóna Žehušicko
Žehušice
Zaniklé duby v Česku